Can Gol (Argentona), masia al Maresme
 Can Gol (Mataró), masia al Maresme
 Can Gol (la Roca del Vallès), masia al Vallès Oriental
 Can Gol (Vilalba Sasserra), casa al Vallès Oriental
 Can Gol de la Torre, masia de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental